Caraiman se poate referi la:

 Vârful Caraiman, Munții Bucegi
 Cabana Caraiman, Platoul Bucegilor
 Mănăstirea Caraiman
 Localități din România:
 Caraiman, Botoșani 
 Caraiman, Dolj
 Localități din Republica Moldova:
 Caraiman sat din comuna Frasin din raionul Dondușeni

 numele de familie
 Carol Caraiman, numele folosit de regele Carol al II-lea după dezmoștenire

Note 

Toponime românești